Алексеевское муниципальное образование — в Киренском районе Иркутской области.
 Алексеевское муниципальное образование — в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области.
 Алексеевское муниципальное образование — в Романовском районе Саратовской области.
 Алексеевское муниципальное образование — в Хвалынском районе Саратовской области.